Thermenland steht für:
 Bayerisches Golf- und Thermenland
 Inn- und Hausruckviertler Thermenland
 Thermenland Burgenland
 Thermenland Steiermark